Virak har flere betydninger:

 et gammelt dansk ord for røgelse (vie-røg)
 billedligt udtryk der enten betyder stor hyldest/overdreven ros eller ballade/postyr.

Henvisninger